Prva liga Srbije (srpski Прва лига Србије / Prva liga Srbije) je liga drugog stupnja nogometmog prvenstva Srbije.  Formirana je u sezoni 2004./05. kao drugi stupanj natjecanja u Srbiji i Crnoj Gori kao "Druga liga Srbije", da bi osamostaljenjem Srbije 2006. godine postala "Prva liga Srbije", uz povremene povremene sponzorske nazive u imenu ("Prva liga Telekom" i sl.).  
Najuspješnije momčadi se plasiraju u "Superligu Srbije", dok se iz lige ispada u "Srpsku ligu" (koja sa satoji od četiri skupine - "Vojvodina", "Beograd", "Istok", "Zapad").

Sudionici

Prve tri momčadi i promovirani u Superligu 

 Napomene:  
podebljano su označeni klubovi koji su promovirani u "Superligu"  
 "Sevojno" se na ljeto 2010. spojilo sa "Slobodom" iz Užica u "Slobodu Point Sevojno"  
 - "Voždovac" iz Beograda promoviran nakon 2004./05. zbog spajanja sa "Železnikom", te je preuzeo njegovo mjesto

Tabelarni pregled klubova po sezonama 

 
 Napomene

Unutrašnje poveznice 
 Superliga Srbije 
 Prva liga Srbije i Crne Gore u nogometu 
 Kup Srbije u nogometu

Vanjske poveznice 
 prvaliga.rs - službene stranice 
 FSS, Prva liga 
 srbijasport.net, Prva liga Srbije 
 srpskistadioni.in.rs, PRVA LIGA SRBIJE 
 soccerway.com, Prva liga

Izvori 
 
 rsssf.com, Yugoslavia/Serbia (and Montenegro)  - List of Champions 
 fsgzrenjanin.com, Saldo Srbija, pristupljeno 29. prosinca 2018. 
 fsgzrenjanin.com, SISTEM TAKMIČENJA 2000.-2006., pristupljeno 29. prosinca 2018. 
 fsgzrenjanin.com, SISTEM TAKMIČENJA 2006.-2012., pristupljeno 29. prosinca 2018. 
 fsgzrenjanin.com, SISTEM TAKMIČENJA 2012.-2020., pristupljeno 29. prosinca 2018. 
  

1 prva liga
Srbijanska prvoligaška natjecanja
Prvoligaška nogometna natjecanja